Молочарка (), село, 
Козачо-Лопанский поселковый совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Географическое положение 
Село Молочарка находится на расстоянии в 1 км от автомобильной дороги  и границы с Россией, в 4-х км от пгт Казачья Лопань.
Возле села находится небольшой пруд.

История 
Снято с учёта в связи с переселением жителей в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)